Berthold Markgraf von Baden, eigentlich Berthold Friedrich Wilhelm Ernst August Heinrich Karl Prinz und Markgraf von Baden (* 24. Februar 1906 in Karlsruhe; † 27. Oktober 1963 bei Spaichingen) war von 1928 bis 1963 Chef des Hauses Baden.

Leben 
Berthold war der einzige Sohn des letzten Reichskanzlers des Deutschen Kaiserreichs, des Prinzen Max von Baden (1867–1929), und dessen Gemahlin Maria-Luise von Hannover-Cumberland (1879–1948), Tochter von Ernst August, Kronprinz von Hannover und der Prinzessin Thyra von Dänemark.

Er hatte eine ältere Schwester, Marie Alexandra von Baden (1902–1944).

Am 8. August 1927 wurde Berthold von Friedrich II. von Baden und dessen Ehefrau Hilda adoptiert. Grund hierfür war der Umstand, dass die Ehe des ehemaligen Großherzogs kinderlos geblieben war. Das Hausvermögen wäre nach seinem Tod ansonsten gemäß dem Abfindungsvertrag vom 7. Mai 1919 an die Republik Baden gefallen, weil es nur im ehelichen Mannesstamm des großherzoglichen Hauses vererbbar war.

Ehe und Nachkommen 
Berthold heiratete am 17. August 1931 in Konstanz Theodora Prinzessin von Griechenland (1906–1969), eine Tochter des Prinzen Andreas von Griechenland und der Prinzessin Alice von Battenberg und somit Schwester des späteren britischen Prinzgemahls Philip Mountbatten, Duke of Edinburgh. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor:

 Margarita Alice Thyra Viktoria Marie Louise Scholastica (14. Juli 1932 – 15. Januar 2013)
 ⚭ 1957 Tomislav von Jugoslawien
 Maximilian Andreas Friedrich Gustav Ernst August Bernhard (1933–2022)
 ⚭ 1966 Valerie Isabella Habsburg-Lothringen
 Ludwig Wilhelm Georg Ernst Christoph (* 1937)
 ⚭ 1967 Anna Maria Prinzessin von Auersperg-Breunner

Berthold von Baden und Kurt Hahn 
Tatiana Metternich berichtet über einen Besuch Berthold von Badens bei einem Empfang Hitlers 1933, der zum Ziel hatte, sich für Kurt Hahn einzusetzen:

Vorfahren

Literatur 
 Golo Mann: Ein Regent in der Republik. In: Die Zeit, Nr. 52/1963. Nachruf
 Ruprecht Poensgen: Die Schule Schloß Salem im Dritten Reich. In: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 44 (1996), Hf. 1, S. 24–54.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Der Spiegel 45/1963

Berthold
Berthold
Träger des Elefanten-Ordens
Ehrensenator der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Friedrich II. (Baden, Großherzog)
Person (Salem, Baden)
Deutscher
Geboren 1906
Gestorben 1963
Mann